Lekkoatletyka na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w 1998 – zawody lekkoatletyczne, które były rozgrywane na Stadionie Narodowym Bukit Jalil w Kuala Lumpur w Malezji.

Rozegrano 24 konkurencje męskie i 22 kobiece. Mężczyźni po raz pierwszy rywalizowali w chodzie na 20 kilometrów i chodzie na 50 kilometrów, zamiast rozgrywanego dotąd chodu na 30 kilometrów, a kobiety w biegu na 5000 metrów (zamiast biegu na 3000 metrów), skoku o tyczce, trójskoku i rzucie młotem.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Igrzyska Wspólnoty Narodów 1998
1998 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Malezji
1998